Pedro Ortiz de Zárate y Carrizo de Garnica (San Salvador de Jujuy, c.1622 - Valle de Zenta, Salta, 27 de octubre de 1683) fue un sacerdote jujeño, conocido por evangelizar a pueblos indígenas del Noroeste Argentino y buscar la coexistencia pacífica entre ellos y los habitantes de las ciudades del Imperio Español.

Familia

Familia 
La familia Ortiz de Zárate es originaria de Aránguiz, localidad de Álava, España. Allí tuvieron su solar, fundaron un mayorazgo, y los recuerdan hoy en días piedras armeras y escudos pintados en su parroquia de San Pedro Apóstol. El cronista y rey de armas Juan de Mendoza en 1686 afirmaba en que estos Ortiz de Zárate de Aránguiz eran descendientes de Ramíro I, rey de Aragón, a través de las casas de Ayala y Salcedo. Asimismo, según una relación genealógica realizada por Juan Ortiz de Zárate Murguía, hijo del beato, esta familia habría pasado de Marquina a Gopegui, y de Gopegui a Aránguiz.

Los Ortiz de Zárate originarios de Aráguiz tuvieron en América dos ramas. La rama de los Zárates, radicados en Jujuy, y la rama de los Ovandos, radicados en el Alto Perú. De estos últimos era descendiente Juana Clemencia Velásquez de Ovando, marquesa del Valle del Tojo.

Pedro Ortiz de Zárate fue hijo de Juan Ochoa de Zárate y Petronila de Garnica. Su padre, encomendero de Humaguaca, Socochas y una parcialidad de los Ocloyas, fue de los vecinos más importantes de Jujuy, ciudad de la que fue teniente gobernador y maestre de campo, así como teniente y justicia mayor, y teniente general de la Gobernación del Tucumán. Era a su vez hijo del conquistador Pedro Ortiz de Zárate, nacido en Aránguiz, Álava, vecino de La Plata y fundador de Nieva y San Francisco de la Nueva Álava en el actual territorio de Jujuy, y Petronila de Castro. Su madre, Petronila de Garnica, era nieta de Nicolás Carrizo, gobernador del Tucumán, y su esposa Bartolina Vivero de la Cuba.

Biografía

Primeros años 
Pedro Ortiz de Zárate nació hacia 1622 en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Cuando tenía tan solo 10 años murió su madre como consecuencia de una enfermedad, también perdiendo a su padre seis años después, a los 16 años. Como consecuencia de ello, heredó tempranamente importantes feudos y propiedades. A los 22 años, todavía muy joven, fue nombrado alcalde de primer voto de San Salvador de Jujuy.

Matrimonio y actuación 
Poco tiempo después contrajo matrimonio con Petronila de Ibarra y Argañaraz Murguía. Los padres de la novia aportaron como dote la significativa suma de 25.000 pesos y los mayorazgos de Ibarra y Murguía, que incluían grandes extensiones de tierra y un palacio en Astigarraga. La casa de la familia Ortiz de Zárate Ibarra se ubicaba a la plaza de San Salvador de Jujuy, sobre la Calle Real, contando con techos de teja, una sala principal y cuatro aposentos, zaguán y patios de servicio. Había en su biblioteca numerosos libros, lo que era poco común en aquel entonces.

Gracias al patrimonio heredado de sus padres, sumado a los bienes aportados por su esposa, Pedro Ortiz de Zárate se consolidó como uno de los vecinos más ricos de Jujuy, administrando sus tierras en Omaguaca, Tilcara, Guacalera, Sianzo, El Volcán, El Molino, Palpalá y El Pongo.

Al mismo tiempo que ejerció el comercio, se desempeñó también en diversos oficios públicos, declarando que:fui yo electo tres veces por Alcalde Ordinario; y asistí siempre con mis armas y caballos, sirviendo a Vuestra Real Persona en todas las facciones de guerra que se ofrecieron en la dicha Provincia, con mucho gasto de mi hacienda y a satisfacción de toda la ciudad y Gobernadores de dicha Provincia; y fui Alférez Real proietario de dicha ciudad.

Sin embargo, a principios de 1654 Petronila de Ibarra muere al ser aplastada por una torrecilla que se desprendió de su casa de campo en Los Molinos. Ya viudo, Pedro Ortiz de Zárate decide ser sacerdote, para lo cual probablemente a principios de 1655 acompaña al obispo Melchor Maldonado y Saavedra hasta la ciudad de Córdoba, donde recibe formación teológica por dos años por parte de la Compañía de Jesús.

Ordenado sacerdote a mediados de 1657 en Santiago del Estero, se le asigna el curato de Omaguaca, lugar donde había habido enfrentamientos entre españoles e indígenas, por lo que necesitaba de su presencia para apaciguar el conflicto. Fue luego capellán militar de la expedición del oidor Juan de Retuerta, y finalmente párroco de San Salvador de Jujuy por concurso, hacia mayo de 1661, cargo que ocupó por dos décadas.

Misión y martirio 
A principios de la década de 1680 Pedro Ortiz de Zárate decide encomendarse a la evangelización de los pueblos indígenas de la región, pasando de su rol de párroco de San Salvador a ser misionero en el Chaco. Lo hizo junto a Juan Antonio Solinas, sacerdote jesuita oriundo de Cerdeña, Italia. Sin embargo, no todas las tríbus de pueblos originarios de la zona los recibieron pacíficamente. El 27 de octubre de 1683, un grupo de guerreros tobas y mocovíes que se mostraban desconfiados de los misioneros, atacaron al grupo que integraban Ortiz de Zárate y Solinas, quienes se encontraban en el Puesto de Santa María, Valle de Zenta, Salta. Una vez vencida la resistencia, los capturados fueron desnudados y degollados.

Reliquias 
Luego de la muerte de los misioneros, los restos de Pedro Ortiz de Zárate fueron trasladados a San Salvador de Jujuy. Allí, en su Catedral de San Salvador, fueron exhibidas como reliquias por casi dos siglos. Sim embargo, por considerarse que no se trataba de una práctica que haya sido autorizada por la Iglesia Católica, se dio fin a su exhibición, perdiéndose el rastro de las reliquias en las décadas siguientes. Algunos autores afirman que los huesos del sacerdote habrían sido resguardados por sus descendientes.

Descendencia 

Pedro Ortiz de Zárate contrajo matrimonio el 14 de noviembre de 1644 en San Salvador de Jujuy con Petronila de Ibarra y Argañaraz Murguía, que descendía por vía materna de Francisco de Argañaraz y Murguía y Hernán Mejía de Mirabal, de los primeros conquistadores del actual territorio argentino. Heredó de su padre, Juan de Ibarra Saráchaga, el mayorazgo de Ibarra, y de su madre, María de Argañaraz Murguía y Fernández de Córdoba, el mayorazgo de Murguía, que incluía el Palacio de Murguia. Fueron padres del capitán Juan Ortiz de Murguía e Ibarra, radicado en España, de quien descienden los Marqueses de Valdespina, los Condes de Manila, los Condes de la Cañada, etcétera, y del maestre de campo Diego Ortiz de Zárate Ibarra, vecino de Jujuy, de quien descienden las familias Sánchez de Bustamante, Tezanos Pinto, Alvarado, etcétera.

Entre los descendientes más destacados del beato Pedro Ortiz de Zárate se encuentran Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, XV marquesa de Casa Fuerte,  Manuel Falcó y Anchorena, VI duque de Fernán Núñez, José María Orbe y Elío, I duque de la Confianza, Narciso de Clavería, I conde de Manila, Leonor de Tezanos Pinto de Uriburu, primera dama argentina, David de Tezanos Pinto, jurista argentino, y Oscar Ojea Quintana, obispo de San Isidro.

Beatificación 
El 2 de julio de 2022 fue beatificado Pedro Ortiz de Zárate en razón de entregar su vida por su fe cristiana. La ceremonia tuvo lugar en el Parque de la Familia de la ciudad de Orán, Salta. Fue presidida por Marcelo Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Junto a Ortiz de Zárate también se procedió a la beatificación del padre Juan Antonio Solinas. Ambos curas son conocidos como los "Mártires de Zenta".

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Beatos de Argentina
Sacerdotes
Sacerdotes católicos
Sacerdotes católicos de Argentina
Nacidos en San Salvador de Jujuy
Fallecidos en Salta
Encomenderos de Perú